Церква святого Якова — ряд християнських церков, названих на честь святого Якова.

За країною

Собор святого Якова (Єрусалим)

Собор святого Якова

Церква святого Якова (Поворозник)

Собор святого Якова (Шибеник)